Dexamenos () steht für:

Griechische Mythologie:
 Dexamenos (König von Olenos) in Achaia, Gastgeber des Herakles
 Dexamenos (Kentaur), Besitzer eines großen Rinderstalles in Bura in Achaia
 Dexamenos (Sohn des Herakles), Vater des Ambrax
 Dexamenos (Sohn des Mesolas), Sohn der Ambrakia

historische Personen:
 Dexamenos von Chios (um 400 v. Chr.), Steinschneider